Абруццезе () — итальянская фамилия, буквально означает «Абруццкий» или «из Абруццо».

Известные носители 
  (род. 1969) — валлийский футболист.
  (род. 1981) — итальянский футболист.
  (род. 1937) — американский футболист.